Canut o porro (cigarret), cigarret fet manualment amb marihuana o haixix 
 Cal Canut, diversos llocs
 Canut, nom col·loquial en català per a descriure el penis humà
 Biografies:
Canut I de Suècia (~1140 - 1195 /1196), Rei de Suècia de 1167 fins a la seua defunció
 Canut II de Dinamarca el Gran (~995- 1035), rei viking dels regnes de Dinamarca (1018-1035), Anglaterra (1017-1035) i Noruega (1029-1035) 
 Canut III de Dinamarca el dur (1018- 1042), rei de Dinamarca a partir del 1035 i d'Anglaterra a partir de 1040
 Canut IV de Dinamarca, Canut el Sant o Sant Canut, (~1043 – 1086), rei de Dinamarca (1080 -1086)
 Carles Canut i Bartra (Gerri de la Sal, Pallars Sobirà, 1944-2018), actor català
 Maria Lluïsa Canut Ruiz (Maó, 1924 - 2005), investigadora en ciències físiques
 Canut Reyes (Arles, Provença, 1954), nom amb què es coneix el membre dels Gipsy Kings François Marie Reyes